José Eduardo Araújo dos Santos (Juiz de Fora, 12 de dezembro de 1945) é um advogado, administrador de empresas, contabilista e radialista brasileiro. Foi presidente e vice-presidente do PL de Juiz de Fora, estando filiado atualmente ao PR.

Foi candidato a prefeito de Juiz de Fora em 2000. Nas eleições de 2004, entrou como vice-prefeito para a chapa de Carlos Alberto Bejani, que se elegeu com 50,67% dos votos.

Assumiu a prefeitura em 16 de junho de 2008, após renúncia de Bejani.

Prefeitos de Juiz de Fora
Naturais de Juiz de Fora
Membros do Partido Liberal (2006)